

Барнаул — місто, центр Алтайського краю
 Барнаул — присілок, Варгашинський район, Курганська область